

Films 
 Le Cabinet du docteur Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari), film muet allemand de Robert Wiene sorti en 1920 ;
 Le Cabinet du docteur Caligari (The Cabinet of Dr. Caligari), film américain, remake du film de 1920, réalisé par David Lee Fisher, sorti en 2005.

Musique 
 Cali≠gari, groupe de rock japonais ;
 Gabinete Caligari, groupe de rock espagnol.

Personnes 
 Claudio Caligari (1948-2015), réalisateur et scénariste italien ;
  (1960-), militaire australien.

Voir aussi 
 Cagliari